Bola na Torre é um programa esportivo do tipo "mesa redonda" exibido desde o ano 2000 pela RBA TV aos domingos, tendo como apresentador o locutor esportivo Guilherme Guerreiro e como comentaristas fixos Gerson Nogueira e Giuseppe Tommaso, e todo o domingo um convidado rotativo, geralmente um dos integrantes da equipe esportiva da Rádio Clube do Pará, outro veículo de comunicação pertencente a própria RBA. Às vezes o programa é apresentado por Tommaso e sua vaga como comentarista é assumida pelo locutor Valmir Rodrigues.

Programas de mesa-redonda esportivos do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2000
Programas de televisão em língua portuguesa